Antonello ist als eine Verkleinerungsform von Antonius ein italienischer männlicher Vorname, der vereinzelt auch als Familienname vorkommt. Patronymisch von Antonello abgeleitet ist der italienische Familienname Antonelli.

Namensträger

Vorname 

 Antonello Aglioti (1948–2013), italienischer Fernseh- und Filmregisseur
 Antonello Antinoro (* 1960), italienischer Politiker
 Antonello Bacciocchi (* 1957), Politiker San Marinos
 Antonello Branca (1935–2002), italienischer Dokumentarfilmregisseur
 Antonello Crescenzio (auch Antonello da Palermo; 1467–1542), italienischer Maler
 Antonello Cuccureddu (* 1949), italienischer Fußballspieler und Trainer
 Antonello De Leo (* 1965), italienischer Filmregisseur
 Antonello Fassari (* 1952), italienischer Schauspieler und Filmregisseur
 Antonello Gagini (1478–1536), italienischer Bildhauer
 Antonello Grimaldi (* 1955), italienischer Filmregisseur
 Antonello Manacorda (* 1970), italienischer Geiger und Dirigent
 Antonello da Messina (um 1430–1479), italienischer Maler
 Antonello Riva (* 1962), italienischer Basketballspieler
 Antonello de Saliba (um 1466–um 1535), italienischer Maler
 Antonello Salis (* 1950), italienischer Jazzmusiker
 Antonello „Nello“ Sbaiz (1941–2022), ehemaliger italienischer Fußballspieler
 Antonello Sciacchitano (* 1940), italienischer Psychoanalytiker und Autor
 Antonello da Serravalle (nachweisbar 1485), italienischer Maler
 Antonello Venditti (* 1949), italienischer Sänger

Familienname 
 Alessandro Antonello (* 1972), italienischer Motorradrennfahrer
 Juliano Roberto Antonello (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Roberto Antonello (* 1974), italienischer Motorradrennfahrer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname